Toto je přehled všech výsledků fotbalového klubu FC Baník Ostrava v evropských fotbalových pohárech.

Přehled výsledků v evropských pohárech 

Zdroj:

Reference 

FC Baník Ostrava
Evropské fotbalové soutěže UEFA